Жамшы:
 Жамшы — река в Шетском и Актогайском районах Карагандинской области.
 Жамшы — прежнее название села Жарылгап батыр.
 Жамшы — прежнее название села Нуркен.